Наименьший k-разрез — это задача комбинаторной оптимизации, в которой требуется найти множество рёбер, удаление которых разбивает граф на k связных компонент. Эти рёбра называются k-разрезом. Целью задачи является поиск k-разреза с минимальным весом. Такое разбиение может иметь приложения при разработке СБИС, интеллектуальном анализе данных, в методе конечных элементов и информационном обмене при параллельных вычислениях.

Формальное определение 
Если задан неориентированный граф G = (V, E) с заданными весами для рёбер w: E → N и целое число k ∈ {2, 3, …, |V|}, разбиение V на k непересекающихся множеств F = {C1, C2, …, Ck}, для которых минимизируется

 

Для фиксированного k задача разрешима за полиномиальное время O(|V|k2) . Однако задача является NP-полной, если k является частью входных данных. Задача также NP-полна, если мы фиксируем  вершин и пытаемся найти наименьший -разрез, который разделяет эти вершины

Аппроксимации
Существуют некоторые аппроксимационные алгоритмы с аппроксимацией 2 − 2/k. Простой жадный алгоритм, который даёт такой коэффициент аппроксимации, вычисляет наименьший разрез в каждой связной компоненте и удаляет самый лёгкий из них. Алгоритм требует суммарно n − 1 вычислений максимального потока. Другой алгоритм, дающий тот же коэффициент, использует представление  наименьших разрезов. Построение дерева Гомори — Ху требует n − 1 вычислений максимального потока, но алгоритм требует в общей сложности O(kn) вычислений максимального потока. Всё же проще анализировать аппроксимационный коэффициент втотого алгоритма.

Если мы ограничиваемся графами в метрическом пространстве, предполагая, что соответствующий полный граф удовлетворяет неравенству треугольника, и если будем требовать, чтобы результирующие разбиения имели заданные заранее размеры, задача аппроксимируется с коэффициентом 3 для любого фиксированного k. Точнее, были обнаружены приближенные схемы полиномиального времени (PTAS) для таких задач.

См. также
 Максимальный разрез графа
 Наименьший разрез

Примечания

Литература

 
 
  
 
 
 
 
 

NP-полные задачи
Комбинаторная оптимизация
Вычислительные задачи теории графов
Аппроксимационные алгоритмы